A Ilha do Pinheiro, hoje desaparecida, também recordada como Ilha dos Macacos, localizava-se na margem direita da baía de Guanabara, na altura da foz do canal do Cunha, na capital fluminense, Brasil.

Possuidora de vegetação exuberante, foi utilizada no início do século XX como laboratório a céu aberto do Instituto Oswaldo Cruz, como viveiro de primatas.

Aterrada na década de 1980 pelo Projeto Rio, do Governo Federal, em função da urbanização do Complexo da Maré, atualmente é um parque ecológico: o Parque Ecológico dos Pinheiros, também denominado como Parque Municipal Ecológico da Maré ou, simplesmente, como "a mata".

Ali foi plantado, na década de 1990, pelo Governo do Estado, um pomar, com dezenas de árvores frutíferas, com fins didáticos (identificação de espécies) e ecológicos. A área ganhou, na ocasião, uma área de lazer com churrasqueira, palhoças e mesas para piquenique.

Pinheiro, Ilha Do